Сара Еррані і Бібіана Схофс були чинними чемпіонками, але Еррані не могла взяти участь через допінгове відсторонення. Схофс грала в парі з Дезіре Кравчик, але в першому колі їх перемогли Хань Сіюнь і Дарія Юрак.

Ежені Бушар і Софія Кенін виграли титул, у фіналі перемігши Пейдж Мері Гуріган і Тейлор Таунсенд з рахунком 1–6, 6–1, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

ASB Classic, парний розряд
2019